Le stade de Passamaïnty est un stade de football qui  se situe à  Passamaïnty, Mayotte.

L'AS Rosador joue ses matchs à domicile sur ce terrain.

Histoire

Notes et références

Liens externes 
 http://france.stades.free.fr/SITE/DISTRICTS/MAYOTTE/mayotteclub.htm
 Caractéristiques

Équipement sportif achevé en 1975
Stade de football à Mayotte
Stade portant le nom d'une ville
Mamoudzou